Kremlin Cup 2021, właśc. VTB Kremlin Cup 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Kremlin Cup rozgrywany w dniach 18–24 października 2021 roku w Moskwie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 779 515 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021 w Rosji
2021